Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 507 (Aesch–Ruchfeld–Basel Bahnhof SBB–St-Louis Grenze) siehe:

 Bahnstrecke Aesch–Basel (Aesch–Ruchfeld)
 Strassenbahn Basel (Linie 11 Ruchfeld–Basel Bahnhof SBB–St-Louis Grenze)

500…